Hadley peut faire référence à :

Personnes 
 Eleanor Hadley (1916-2007), économiste américaine ;
 George Hadley (1685-1768), un météorologiste anglais, frère de John Hadley, d'où proviennent les noms :
 Cellule de Hadley ;
 Hadley Centre for Climate Prediction and Research.
 Henry Hadley, un compositeur américain ;
 Jerry Hadley, un chanteur ;
 John Hadley (1682-1744), un astronome anglais, frère de George Hadley ;
 Mons Hadley, un massif des Montes Apenninus, une chaîne montagneuses dans l'hémisphère nord de la lune.
 Norm Hadley (1964-2016), joueur canadien de rugby à XV.
 Patrick Hadley, un compositeur britannique ;
 Reed Hadley, un acteur américain ;
 Stephen Hadley, un conseiller à la sécurité nationale aux États-Unis depuis 2004 ;
 Tessa Hadley (1956-), écrivaine britannique
 Tony Hadley, un chanteur pop britannique et voix principale du groupe Spandau Ballet durant les années 1980 ;
 Hadley Freeman, un journaliste de mode britannique
 Hadley Richardson, la première épouse d'Ernest Hemingway avec qui il vécut à Paris

Toponymie

Angleterre 
 Hadley, une partie de la ville nouvelle de Telford dans le Shropshire ;
 Hadley, un village à l'ouest de Droitwich dans le Worcestershire ;
 Hadley End, un village à l'ouest de Burton upon Trent dans le Staffordshire ;
 Hadley Wood, dans le district londonien de Enfield ;
 Monken Hadley, une banlieue de Barnet dans le district londonien de Barnet.

Canada 
 Hadley Bay, au nord de l'île Victoria dans les Territoires du Nord-Ouest

États-Unis 
 Hadley (Alabama), Alabama ;
 Hadley et South Hadley, deux localités du Comté de Hampshire dans le Massachusetts ;
 Hadley (Minnesota)
 Hadley, une localité du comté de Saratoga dans l'État de New York ;
 Hadley, une census-designated place située dans l’État de New York ;
 Hadley Junior High, une école de Glen Ellyn, un village du comté de DuPage dans l'Illinois ;
 .

Corps extraterretres 

 Hadley, cratère d'impact sur Mars.

Affaire juridique 
 Le cas Hadley v. Baxendale

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais